Березуцкий, Алексей Владимирович (род. 1982) — российский футболист.
 Березуцкий, Василий Владимирович (род. 1982) — российский футболист.